Капампанганский язык, или просто капампанган — один из языков Филиппин. Известен также под названиями: пампанго, пампангуэно и аманунг-сисуан (последнее буквально значит «язык, вскормленный грудью», то есть то же, что и «родной язык»).

История 
Название языка происходит от слова pampang, что означает «берег реки». История языка до прибытия испанцев в XVI в. почти неизвестна. В XVIII в. монах Диего Бергано написал две книги: словарь (Vocabulario de la lengua Pampanga) и грамматику (Arte de la lengua Pampanga).

На этом языке писали два видных филиппинских писателя XIX в. Отец Ансельмо Пахардо получил известность как автор сочинений «гонсало из Кордовы» и «Героическая комедия о завоевании Гранады». Ещё один писатель Хуан Крисостомо Сото был автором многих пьес. Амадо Юсон, номинант на Нобелевскую премию по литературе в 1950-е гг., был автором поэмы «Криссотан».

В настоящее время капампанганский язык приходит в упадок даже на тех территориях, где язык традиционно был распространён.

Классификация 

Большинство исследователей помещают капампанганский язык в северные филиппинские языки австронезийской семьи.

Ближайшими родственниками капампанганского языка являются самбальский язык провинции Самбалес и язык болинао, распространённый в городе Болинао.

Грамматика

Существительные 

Существительные в капампанганском языке не имеют флексий. Падежный показатель обычно предшествует существительному. Имеется три падежных показателя: абсолютив/номинатив, эргатив/генитив и косвенный падеж.

Маркеры косвенных падежей выполняют ту же роль, что предлоги в европейских языках. Эргатив обозначает активного деятеля при непереходных глаголах. Абсолютив обозначает объект действия при переходных глаголах, но подлежащее при непереходных.

Кроме того, именные маркеры делятся на два класса: один для названий (имён) людей, второй — для всего прочего.

Падежные показатели приведены в таблице ниже.

Примеры:

Dinatang ya ing lalaki.
«Человек пришёл».

Ikit neng Juan i Maria.
«Хуан видел Марию».

Munta la ri Elena ampong Robertu king bale nang Miguel./Munta la di Elena ampong Robertu king bale nang Miguel.
«Элена и Роберто пойдут в дом Мигеля».

Nukarin la ring libro?
«Где книги?»

Ibie ke ing susi kang Carmen.
«Я отдам ключ Кармен».

Местоимения

Особые формы местоимений 

Местоимения ya и la после слов ati (есть (где-то)) и ala (нет (где-то)) имеют особые формы: yu и lu.

Указательные местоимения 

Система указательных местоимений отличается от аналогичных местоимений в других филиппинских языках в связи с наличием различных вариантов для единственного и множественного чисел.

Указательные местоимения ini и iti (включая их падежные формы) оба означают «этот», но используются в различном контексте.

Iti обычно относится к чему-либо абстрактному, но может указывать и на конкретные существительные. Например, iting musika (эта музыка), iti ing gagawan mi (вот что мы делаем).

Ini всегда является конкретным и никогда — абстрактным. Например, ining libru (эта книга), ini ing asu nang Juan (это собака Хуана).

Кроме того, в локативных формах keni используется, когда собеседник находится не рядом с предметом, о котором идёт речь. Keti, напротив, когда собеседник находится рядом с предметом. Например, два человека в одной и той же стране будут называть свою страну keti, однако о своих городах — keni, в обоих случаях имея в виду «здесь».

Nanu ini?
«Что это?»

Mangabanglu la rening sampaga./Mangabanglu la dening sampaga.
«Эти цветы приятно пахнут».

Ninu ing lalaking ita?
«Кто этот человек?»

Me keni/munta ka keni.
«Приходи (подходи)».

Ati ku keti/atsu ku keni/atyu ku keni.
«Я здесь».

Mangan la keta.
«Они будут есть здесь».

Ninu ing anak a yan?
«Кто этот ребёнок?»

Uyta/Oyta ya pala ing salamin mo/mu!
«Так вот где ваши очки!»

E ku pa menakit makanyan/makanini.
«Я не видел одного из них раньше»

Manyaman la ren./Manyaman la den.
«Они вкусные».

Ayni/Areni/Oreni la reng adwang regalo para keka.
«Вот два подарка для тебя».

Глаголы 

Глаголы капампанганского языка — морфологические сложные и принимают множество аффиксов, отражающих фокус, вид, наклонение и прочие категории.

Сложности и нерегулярности 

Носители других филиппинских языков воспринимают капампанганскую глагольную систему как более сложную, чем в их родных языках, из-за того, что ряд глаголов относятся к необычным (для других филиппинских языков) глагольным классам; кроме того, существуют сложные правила использования ряда глагольных форм.

Чтобы иллюстрировать данные проблемы, можно рассмотреть глагол sulat (писать), существующий как в тагальском языке, так и в капампанганском.

Пример:

 susulat означает «пишет» по-капампангански, но «будет писать» по-тагальски.
 sumulat означает «будет писать» по-капампангански, но «писал» по-тагальски. Эта форма также является инфинитивом в обоих языках.
 sinulat означает «писал» в обоих языках, однако в капампанганском фокус — на деятеле, а в тагальском — на объекте.

Суффикс объекта-фокуса -an обозначает два различных фокуса. Единственная разница между ними состоит в том, что в одной из парадигм спряжения -an сохраняется для передачи совершенного вида, тогда как в другой парадигме спряжения — опускается. Рассмотрим ниже два глагола:

 bayaran (платить кому-либо): bayaran (уплатит кому-то), babayaran (платит кому-то), beyaran (уплатил кому-то)

 bayaran (платить за что-то): bayaran (уплатит за что-либо), babayaran (платит за что-либо), binayad (платил за что-либо)

В других филиппинских языках имеются отдельные формы. Например, в тагальском имеются суффиксы -in и -an, в бикольском -on и -an и в большинстве висайских языков, а также -en и -an в илокано. Это связано с историческими фонетическими изменениями по сравнению с прото-филиппинским /*e/.

Существует ряд глаголов, фокусированных на деятеле, в которых не используется инфикс -um-, но они обычно спрягаются, как и прочие глаголы. Например, gawa (делать), bulus (погружать), terak (танцевать), lukas (забирать), sindi (курить), saklu (найти), takbang (шагать), tuki (сопровождать), и т. д. используются вместо *gumawa, *bumulus, *tumerak, *lumukas, *sumindi, *sumaklu, *tumakbang, *tumuki,

Многие из глаголов, упомянутых выше, подвергаются изменению гласного вместо принятия инфикса -in- (совершенный вид). Для фокуса деятеля (напр. глаголы на -um-) это происходит только у глаголов, у которых есть гласный /u/ в первом слоге. Например, глагол lukas (забрать) имеет временные формы lukas (заберёт), lulukas (забирает) и likas (забрал) (а не ожидаемое *linukas).

Данное изменение гласного также происходит в ряде глаголов, фокусированных на объект в совершенном виде. В дополнение к превращению /u/ в /i/, /a/ превращается в /e/ в ряде случаев. Например, dela (принёс что-либо), а не *dinala, semal (работал над чем-либо), а не *sinamal, и seli (купил), а не *sinali.

Более того, на письме не различаются два разных префикса mag-. Magsalita может означать либо говорит, либо будет говорить. На слух, однако, разница заметна.  означает «будет говорить», а  — «говорит».

Таблица спряжения 

Ниже приведена таблица основных глагольных аффиксов.

Энклитики 

 ba: используется факультативно в вопросах «да или нет» и прочих типах вопросительных предложений.
 daw/raw: частица передачи с чужих слов; «как говорят», «по слухам», «по-видимому».
 din/rin: частица добавления к сказанному ранее, может переводиться «также», «а ещё».
 iká: выражает надежду, нереализованное условие (у глаголов завершённого вида), используется в условных выражениях.
 itá: выражает неопределённость и нереализованную идею; наверное, может быть, кажется.
 kahit, man: даже, даже если, даже хотя.
 kung: условная частица, обозначающая неожиданное событие; если.
 lang: ограничительная частица; только, всего лишь.
 na: теперь, уже.
 pa: всё ещё, ещё.
 namán: используется для противопоставления, смягчает вопросы и эмфазу.
 nanu ita: выражает причину; поскольку, потому что.
 ngâ: используется в утверждениях или для эмфазы, кроме того, смягчает императив; конечно, безусловно.
 palá: частица выражает осознание или неожиданное воспоминание.
 po: частица вежливости.

Экзистенциальная связка 
Для выражения существования/наличия («там есть», «имеется») и обладания («иметь») используется слово atí.

Отрицание 
Существует две отрицательных частицы: alí и alá.

Alí отрицает глаголы и связки, означает «нет» или «не».

Alá — антоним atí, означает «нет» в смысле «не имеется», «отсутствует».

Вопросительные местоимения 

Komustá используется для вопроса о самочувствии или состоянии, нередко как приветствие. Происходит от испанского выражения ¿cómo está?.

Komustá na ka?
«Как поживаешь?»

Komustá ya ing pasyente?
«Как дела у пациента?»

Nanu означает что.

Nanu ya ing gagawan mu?
«Что ты делаешь?»

Ninu означает кто.

Ninu la reng lalake?/Ninu la deng lalake?
«Кто эти люди?»

Ninu i Jennifer?
«Кто такая Дженнифер?»

Nokarin означает где, но используется для вопроса о местонахождении объекта и не используется вместе с глаголами.

Nokarin ya ing drayber?
«Где водитель?»
Прим.: Drayber происходит от английского «driver».

Nokarin ya i Henry?
«Где Генри?»

Заимствования 

Имеется немало заимствований из испанского языка, с учётом более чем 300-летнего испанского владычества. Среди примеров можно упомянуть: suerti от испанского suerte (удача), kurus от cruz (крест), karni от carne (мясо), korsunada от corazonada.

Из-за влияния буддизма и индуизма в капампанганском языке имеются заимствования из санскрита:

 kalma «судьба» от санскр. карма
 damla «божественный закон» от санскр. дхарма
 mantala «заклинания» от санскр. мантра
 upaya «власть» от санскр. upaya
 lupa «лицо» от санскр. rupa
 sabla «каждый» от санскр. sarva
 lawu «затмение» от санскр. rahu
 galura «Гигантский орёл (фамилия)» от санскр. Гаруда
 laksina «юг (фамилия)» от санскр. таксин
 laksamana «Адмирал (фамилия)» от санскр. лакшмана

Есть также заимствования из китайского, в основном из диалектов — кантонского и хоккиен:

 ápû 阿婆 «бабушка по матери»
 impû 外婆 «бабушка по отцу»
 ingkung 外公 «дедушка по отцу»
 atchi 阿姐 «старшая из сестёр»

Примеры

Употребительные фразы 
 Kumusta ka? — Как поживаешь?
 Masalese ku pu. — Я в порядке.
 Mayap ku pu. — У меня всё хорошо.
 Nanung lagyu mu? — Как тебя зовут?
 Malagu kang talaga. — Ты действительно красивая.
 Kasanting mu! — Ты такой красивый!
 Uwa — Да.
 Ali — Нет.
 Me keni (сокр. от 'Ume ka keni'). — Подойди.
 Kaluguran da ka — я люблю тебя, мы любим тебя, они любят тебя.
 Tabalu keka — букв. «я не знаю с тобой»
 Eku balu — я не знаю.
 Mako na ku — Мне нужно идти.
 Mangan ta na, Mangan tamu-Let — давайте поедим.

Числительные

Примечания

Литература 
 Bautista, Ma. Lourdes S. 1996. An Outline: The National Language and the Language of Instruction. In Readings in Philippine Sociolinguistics, ed. by Ma. Lourdes S. Bautista, 223. Manila: De La Salle University Press, Inc.
 Bergaño, Diego. 1860. Vocabulario de la Lengua Pampanga en Romance. 2nd ed. Manila: Imprenta de Ramirez y Giraudier.
 Castro, Rosalina Icban. 1981. Literature of the Pampangos. Manila: University of the East Press.
 Fernández, Eligío. 1876. Nuevo Vocabulario, ó Manual de Conversaciónes en Español, Tagálo y Pampángo. Binondo: Imprenta de M. Perez
 Gallárdo, José. 1985-86. Magaral Tang Capampangan. Ing Máyap a Balità, ed. by José Gallárdo, May 1985- June 1986. San Fernando: Archdiocese of San Fernando.
 Henson, Mariano A. 1965. The Province of Pampanga and Its Towns: A.D. 1300—1965. 4th ed. revised. Angeles City: By the author.
 Kitano Hiroaki. 1997. Kapampangan. In Facts About The World’s Major Languages, ed. by Jane Garry. New York: H.W. Wilson. Pre-published copy
 Lacson, Evangelina Hilario. 1984. Kapampangan Writing: A Selected Compendium and Critique. Ermita, Manila: National Historical Institute.
 Manlapaz, Edna Zapanta. 1981. Kapampangan Literature: A Historical Survey and Anthology. Quezon City: Ateneo de Manila Universit Press.
 Panganiban, J.V. 1972. Diksyunaryo-Tesauro Pilipino-Ingles. Quezon City: Manlapaz Publishing Co.
 Pangilinan, Michael Raymon M. 2004. Critical Diacritical. In Kapampangan Magazine, ed. by Elmer G. Cato,32-33, Issue XIV. Angeles City: KMagazine.
 Samson, Venancio. 2004. Problems on Pampango Orthography. In Kapampangan Magazine, ed. by Elmer G. Cato,32-33, Issue XII. Angeles City: KMagazine.
 Tayag, Katoks (Renato). 1985. «The Vanishing Pampango Nation», Recollections and Digressions. Escolta, Manila: Philnabank Club c/o Philippine National Bank.
 Turla, Ernesto C. 1999. Classic Kapampangan Dictionary. Offprint Copy

Ссылки 

 10 ICAL Paper — Issues in Orthography
 10 ICAL Paper — Importance of Diacritical Marks
 10 ICAL Paper — Transitivity & Pronominal Clitic Order
 Ethnologue
 Austronesian Basic Vocabulary Database
 Bansa.org Kapampangan Dictionary 
 Kapampangan in 10 Easy Lessons NB: uses SÚLAT BACÚLUD or the Spanish-derived Orthography
 Dying languages
 State can still save Kapampangan
 New Writing on Kapampangan Life & Letters

Языки Филиппин
Филиппинские языки